

Patronyme 

Jacques Hatry (1742-1802), général français ;
Charles Hatry (1781-1813), colonel français ;
Auguste Hatry (1788-1863), général français ;
Julius Hatry (1906-2000), constructeur allemand d'avions ;
Paul Hatry (1929-2010), homme politique belge.